«Де́вочка» — пятый студийный альбом российской певицы Юты, выпущенный компанией «Никитин» 5 апреля 2004 года. На этой пластинке впервые прозвучала композиция «Ждали» (дуэт с Владимиром Шахриным), которая попала в ротацию «Нашего радио». Ряд музыкальных обозревателей отмечают мощный, но в то же время очень человеческий голос певицы, а также удивительно необычное и гармоничное музыкальное оформление альбома, которое придаёт ему ярко выраженную романтичность. Синглы «Жили-были» и «Неба поровну» достигли в чарте Tophit 254 и 59 мест соответственно.

Список композиций 
 Все тексты и музыка написаны Ютой, если не указано иное

Участники записи 
 Юта — вокал, бэк-вокал, клавишные
 Илья Володин, Андрей Кучеренко (дорожка 3), Александр Семёнов и Дмитрий Варшавчик (дорожка 9) — гитара
 Дмитрий Рогозин, Евгений Сурняев (дорожки 7, 8) — бас-гитара
 Виталий Новиков, Олег Шунцов (дорожка 5) — барабаны
 Максим Некрасов — губная гармоника, орган Хаммонда
 Михаил Камалов (дорожка 1), Денис Токарев (дорожка 9) — клавишные
 Запись и сведение — Самвел Оганесян, Андрей Кучеренко, Сергей Большаков

Примечания

Ссылки 
 

Девочка